Adrien Ferdinand de Braekeleer (1818-1904) – pittore belga
 Ferdinand de Braekeleer il Vecchio (1792-1883) – pittore belga
 Ferdinand de Braekeleer il Giovane (1828-1857) – pittore belga
 Henri de Braekeleer (1840-1888) – pittore belga
 Jacques De Braekeleer (1823-1906) – scultore belga